Ez a lap a Szivárványos egyszarvú pillangócica epizódjainak listája.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad

Megjegyzés

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái